Lyngby kan henvise til:

Steder i Danmark 
 Kongens Lyngby (Kgs. Lyngby) – en by i Lyngby-Taarbæk Kommune i region Hovedstaden.
 Lyngby (Give Sogn) – en bebyggelse i Give Sogn, Vejle Kommune
 Lyngby (Hjørring Kommune) – en bebyggelse i Lyngby Sogn, Hjørring Kommune
 Lyngby (Hvidbjerg Vesten Å Sogn) – en bebyggelse i Hvidbjerg Vesten Å Sogn, Thisted Kommune
 Lyngby (Norddjurs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Lyngby Sogn, Norddjurs Kommune
 Lyngby (Rebild Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Lyngby Sogn, Rebild Kommune
 Lyngby (Sporup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sporup Sogn, Favrskov Kommune
 Lyngby (Aarhus Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Lyngby Sogn, Aarhus Kommune

 Relation til Kongens Lyngby
 Lyngby Station – stationen i Kongens Lyngby.
 Lyngby Sø
 Lyngby Boldklub - Fodboldklub i Kongens Lyngby.
 Retten i Lyngby
 Lyngby-Taarbæk Kommune - kommune

 Øvrige byer med navnet 'Lyngby'
 Sønder Lyngby, Nørre Lyngby og Lyngby Torp ved Vesterhavet nær ved Løkken
 Store Lyngby og Lille Lyngby Syd for Arresøen. Ved disse byer ligger også Lyngby Å og Lyngby Skov

 Se også
 Lyngby Sogn – flertydig

Steder i Sverige 
 Lyngby (Kristianstads kommun)
 Lyngby (Lunds kommun)
 Ljungby, i Kronobergs län
 Ljungbyhed, i Klippans kommun

Personer 
 Hans Lyngby Jepsen
 Kristen Jensen Lyngby